Acanthocyclops trajani – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 2004 roku przez hydrobiologów Iskandara Mirbatirovicha Mirabdullayeva (Uzbekistan) i Danielle Defaye (Francja).

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Acanthocyclops trajani Mirabdullayev & Defaye, 2004. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 2004 roku